Пошехонская старина

 «Пошехонская старина» — роман Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, написанный в 1887—1889 годах.
 «Пошехонская старина» — фильм 1975 года по мотивам романа.